Меримовская — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Карачинского сельского поселения.

Находится на  берегу реки Тобол.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района